Grees ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Grees (1925–2009), deutscher Geograf und Hochschullehrer
 Samir Grees (* 1962), ägyptisch-deutscher Literaturübersetzer und Dolmetscher